Люси Парсонс (, ок. 1853 — 7 марта 1942) — активистка американского рабочего движения конца XIX—начала XX века революционно-социалистического, анархистского и синдикалистского толка. Была известна как профсоюзный организатор, оратор и издатель. Супруга казнённого анархиста Альберта Парсонса.

Биография 
Родилась в Вирджинии и выросла в Техасе. Помимо небольшой примеси африканской крови, по утверждениям Люси, в роду у неё были, в основном, коренные американцы и мексиканцы. Со своим мужем Альбертом, братом героя Юга во время Гражданской войны и тоже бывшим солдатом Конфедерации, она познакомилась между 1869 и 1871 годами, когда тот по поручению радикальной фракции Республиканской партии проводил на севере Техаса кампанию по подписке на их газету. В 1871 или 1872 году они сочетались браком (гражданским или законным, тоже достоверно неизвестно, но она взяла фамилию мужа).

Скрываясь от постоянных расистски и политически мотивированных угроз со стороны Ку-Клукс-Клана, Парсонсы переехали в 1872-м году в Чикаго, как раз во время экономического кризиса. Люси устроилась портнихой, Альберт — наборщиком в газете. Они присоединились к Социалистической трудовой партии Америки и участвовали в профсоюзном движении в составе организации «Рыцари труда». Когда экономический кризис закончился, партия сама оказалась в политическом кризисе и претерпела раскол: из неё вышли анархисты. Разочарованные в политике выборов радикалы организовали в Питтсбурге IWPA (International Working People’s Association) — децентрализованную альтернативу марксистским партиям. В IWPA Люси обнаружила ораторские и публицистические таланты, сделав себе имя резкими, иногда шокирующими статьями (например, она призывала бездомных к террору против правящих классов).

В 1886 году, после бойни на площади Хеймаркет, государство подвергло чикагских анархистов репрессиям. Альберт Парсонс, выступавший на Хеймаркете с речью за 8-часовой рабочий день, оказался среди семерых анархистов, осуждённых на смерть в сфабрикованном процессе. Во время суда и после казни мужа Люси и её деверь развернули бурную пропагандистскую деятельность, которая впервые после Гражданской войны объединила широкие слои населения и на Севере, и на Юге, вместе с протестами против убийства Хеннесси вновь сплотила американцев в единую нацию,  что, в конце концов, принесло ей известность и признание заслуг по всей стране, в том числе, людьми, не разделявшими её радикальных взглядов.

Она приняла участие в становлении революционно-синдикалистского объединения «Индустриальные рабочие мира» (IWW), возникшего из объединения самых радикальных низовых профсоюзов. В 1905 году она выступала на собрании IWW. Парсонс подчёркивала важное положение женщины в системе капиталистической эксплуатации и сопротивлении против него.

В этот период она сотрудничала в двух газетах — «Freedom» и «The Liberator». Парсонс также сотрудничала с развивающимся анархо-феминистическим движением, однако не поддерживала борьбу за избирательные права для женщин и негативно отзывалась о концепции «свободной любви» в том виде, в которой её проповедовала Эмма Гольдман. При этом Парсонс была первой феминисткой, подчёркивавшей важность классовой принадлежности женщины в борьбе за её права.

С 1927 года сотрудничала с International Labour Defence — американской секцией МОПР, — в деле защиты левых политических заключённых и преследуемых афроамериканцев, например, «парней из Скоттсборо». В 1939 году вступила в Коммунистическую партию США.

7 марта 1942 года в её чикагской квартире огонь перекинулся из печки на помещение, и 89-летняя Люси, почти ослепшая и с трудом передвигающаяся, погибла в пожаре вместе со своим спутником Джорджем Маркстолом. После того, как огонь был потушен, чикагская полиция изъяла её записи, которые с тех пор никто не видел. Люси была похоронена на чикагском кладбище недалеко от памятника Хеймаркетским мученикам, под которым захоронен её муж, Альберт.

См. также 
 Мишель, Луиза

Примечания

Литература

Ссылки 
 Л. Парсонс: Бродягам, безработным, обездоленным и нищенствующим 
 The Lucy Parsons Project 
 The Lucy Parsons Center , a radical bookstore in Boston, Massachusetts
 The Principles of Anarchism , a lecture given by Lucy Parsons
 A Fury For Justice: Lucy Parsons And The Revolutionary Anarchist Movement in Chicago , an undergraduate thesis by Jacob McKean
 L.Parsons, To Tramps 
 L.Parsons, The Voice of the People will yet be Heard 
 L.Parsons, Speech to the IWW in 1905 

Анархисты США
Социалисты США
Коммунисты США
Анархо-коммунисты
Анархо-синдикалисты
Анархо-феминисты
Профсоюзные деятели США
Публицисты США
Журналистки США
Погибшие на пожаре
Похороненные в Иллинойсе